Hălmăgel (< ):
 Comuna Hălmăgel (), o comună în județul Arad, Crișana, Transilvania, România; componență 4 sare
 Hălmăgel (), un sat în județul Arad, Crișana, România
 Râu
 Râul Hălmăgel, județul Arad, un curs de apă, afluent al râului Crișul Alb
 Râul Luncșoara, Hălmăgel, un curs de apă, afluent al râului Hălmăgel
 Râul Bănești, Hălmăgel, un curs de apă, afluent al râului Hălmăgel

Vezi și 
 Halmágyi
 Hălmeag
 Hălmagiu
 Hălmăgeanu
 Hălmăcioaia

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Împrumuturi lingvistice din limbile slave